Шамкирский городской стадион () — главный стадион города Шамкир, открытый в 1953 году. Является домашней ареной футбольного клуба Первого Дивизиона чемпионата Азербайджана — ФК «Шамкир». Данный момент директор стадион является Илгар Валиевич Мамедов

История 
Шамкирский городской стадион был построен в советский период специально для занятий спортом и проведения свободного досуга друдящихся шамкирского совхоза «имени Клары Цеткин» и членов их семей и находился на балансе данного колхоза. Первоначально стадион был расположен в центре города с прилегающим к нему большим земельным участком. Однако в дальнейшем, по мере возрастания города, стадион оказался прямо в его центре, что создавало некоторые трудности во время проведения футбольных матчей.

Стадион, вмещавший 11.500 зрителей, стал домашней ареной для одного из самых титулованных клубов Азербайджана — ФК «Шамкир», созданного в 1954 году и трижды в 2000, 2001 и 2002 годах становившегося чемпионом Республики, дважды — в 1999 и 2004 годах — серебряным, а в 1998 году бронзовым призером чемпионата Азербайджана.

В настоящий момент, пришедший в запустение стадион находится в плачевном состоянии, в результате чего клуб «Шамкир» проводит свои домашние игры на стадионе шамкирского олимпийского спортивного комплекса.

Адрес 
Стадион расположен в Шамкире, по адресу: улица Мешади Азизбекова, AZ5700.

Примечания

Источники 
 Şəmkir iflic və xaos içində… 
 Şəmkir stadionu dağılıb gedir

См. также 
 Список футбольных стадионов Азербайджана
 Шамкир (футбольный клуб)
 Стадион Олимпийского Спортивного Комплекса (Шамкир)

Футбольные стадионы Азербайджана
Спорт в Шамкире